Il termine neutrofilo può riferirsi a:
 Granulocita neutrofilo
 Organismo neutrofilo